gatunki ptaków z rodziny siewkowatych (Charadriidae), na terenie Polski występują:
 czajka zwyczajna
 czajka stepowa
 czajka towarzyska
 Czajka (572 m n.p.m.) – szczyt w Beskidzie Śląskim
Czajka – pseudonim literacki Izabeli Stachowicz (publikującej również jako Izabela Gelbard)
 czajka – łódź używana przez Kozaków zaporoskich
 „Czajka” – polski szybowiec amatorski z 1925 r.
 „Czajka” –  warszawska oczyszczalnia ścieków
 ORP „Czajka” – nazwa noszona przez trzy trałowce Marynarki Wojennej

Osoby o nazwisku Czajka
 Andrzej Czajka
 Antoni Czajka
 Grzegorz Czajka
 Mariusz Czajka
 Stanisław Czajka
 Zbigniew Czajka

Z języka rosyjskiego
 Mewa, (ros. "Чайка" transkryp. pl: czajka) – dramat Antoniego Czechowa.
 Czajka – marka radzieckich limuzyn
 Czajka – radziecki pies-kosmonautka.
 Czajka – marka zegarków radzieckich.
 Czajka – rosyjski aparat fotograficzny
 Czajka – rosyjski system radionawigacji
 Czajka-WMS Sewastopol

Zobacz też

Przypisy